est un genre éteint de dinosaures sauropodes, un titanosaure basal qui vivait en Australie dans l'actuel Queensland au début du Crétacé supérieur (Cénomanien), soit il y a environ entre  et  millions d'années.

L'espèce type du genre, et seule espèce, est , décrite et nommée en 2009 par Scott Hocknull et ses collègues.

Découverte 
L'holotype de Diamantinasaurus a été découvert dans la formation de Winton aux côtés de restes fossiles du théropode Australovenator. Sur le même site, un spécimen d'un autre titanosaure basal Wintonotitan a été mis au jour.

Description 

Ce sauropode quadrupède herbivore était de taille relativement modeste pour un titanosaure, atteignant peut-être 15 à  pour une masse de 15 à . Comme de nombreux autres titanosaures, il est possible qu'il ait porté des ostéodermes sur son dos.

Classification 
Diamantinasaurus est classé comme un titanosaure basal. L'analyse phylogénétique de Poropat et ses collègues en 2016 le place en dehors du groupe des Lithostrotia, et proche de Savannasaurus, un autre genre également découvert dans le Queensland.

Voir aussi 
 Liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Titanosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Océanie
Taxon fossile décrit en 2009